Surinaamse Zwem Bond, de officiële zwembond van Suriname
 SZB, IATA-afkorting van de Sultan Abdul Aziz Shah Airport in Subang, Petaling-district, Selangor, Maleisië
 Solothurn–Zollikofen–Bern-Bahn, Zwitserse spoorlijn
 Schweizerischer Zentralverein für das Blindenwesen, Zwitserse blindenvereniging